Termenul Esslingen poate însemna:
Esslingen am Neckar, oraș in Baden-Württemberg, Germania
Esslingen (district) in Baden-Württemberg, 
Eßlingen, comună in Renania-Palatinat
Eßlingen (Baden), cartie din Tuttlingen in Baden-Württemberg, 
Eßlingen (Mittelfranken), cartier din Solnhofen in Bavaria, 
Esslingen ZH din cantonul Zürich Elveția